Barnes Peak är en bergstopp i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området. Toppen på Barnes Peak är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Barnes Peak är varierad. Den högsta punkten i närheten är Mount Dickerson,  meter över havet,  kilometer nordväst om Barnes Peak. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Berg i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 3000 meter över havet eller högre